Павел Худяков:* Худяков, Павел Борисович (род. 1976) — российский спортивный управленец.
 Худяков, Павел Васильевич (1904—1949) — советский интендант и строитель.
 Худяков, Павел Константинович (род. 1983) — российский кинорежиссёр, сценарист и клипмейкер.